

Geografia 
 Francia
 Narbona – comune nella regione dell'Occitania

Persone 
 Amalrico II di Narbona – condottiero francese, visconte di Narbona
 Arduino di Narbona – considerato il capostipite della dinastia dei Doria
 Guglielmo III di Narbona – visconte di Narbona e consigliere del re di Francia
 Rustico di Narbona – monaco dell'abbazia di Lerino e vescovo di Narbona

Altro 
 Visconti di Narbona – autorità secolari feudali di Narbona in età medievale

Pagine correlate 
 Battaglia di Narbona